Нижний Суходол — название населённых пунктов:

Россия 
 Нижний Суходол — деревня в Тульской области.

Украина 
 Нижний Суходол — село в Новоайдарском районе Луганской области.